Жено може да се односи на:

 Жено (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Жено (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји